Corbières (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Fribourg
Corbières (wijn), een Franse wijn
Corbières (streek), een streek in de Franse regio Languedoc-Roussillon

Corbières (Alpes-de-Haute-Provence), een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
Corbières (Aude), een gemeente in het Franse departement Aude